Sur heißen folgende geographische Objekte:
 Sur (Oman), Stadt im Sultanat Oman
 Sur (Ainring), Ortsteil der Gemeinde Ainring, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Sur (Fluss), Fluss in Bayern
 Sur (Diyarbakır), Stadtbezirk und Landkreis in der Türkei
 Sur GR, ehemalige Gemeinde im Kanton Graubünden, heute Surses (romanischer Name)
 arabischer Name Ṣūr der Stadt Tyros im Libanon
 Sur (Comarca), Comarca in der autonomen Gemeinschaft Madrid

Sur steht außerdem für:
 eine Flüssigkeit, in die Fleisch vor dem Räuchern eingelegt wird, siehe Pökeln
 Süden – Sur, argentinischer Spielfilm von Pino Solanas (1988)
 Sur (Literaturzeitschrift), eine ehemalige argentinische Literaturzeitschrift
 El Sur (Der Süden), spanischer Spielfilm von Víctor Erice (1983), Originaltitel El sur
 Liedform und Kapitel einer von Shah Abdul Latif komponierten Sufi-Gedichtsammlung in der Provinz Sindh, Pakistan
 Marija Sur (* 2004), ukrainische Sängerin.

SUR steht als Abkürzung für:
 Schriften zum Umweltrecht, wissenschaftliche Publikationsreihe im Verlag Duncker & Humblot, Berlin  
 Siemens-Unterrichtsreaktor, ein Forschungsreaktor geringer Leistung zu Unterrichtszwecken
 Sowjetischer Rubel, ehemalige Währung (nach ISO 4217)
 Sulfonylurea receptor, Sulfonylharnstoff-Rezeptor
 Summer Beaver Airport in Ontario, Kanada
 Suriname (Länderkürzel ISO 3166, ITU und olympisch)

Siehe auch:
 Súr
 Suhr (Begriffsklärung)
 Suur
 Sour (Begriffsklärung)

Abkürzung